Palach (właśc. (1834) Palach) – planetoida

Osoby noszące nazwisko Palach 
 Jan Palach (ur. 1948, zm. 1969) – czeski bohater narodowy, student filozofii

Zobacz też 
 Zatoka na Palach